Prowincja Musashi – historyczna prowincja Japonii
 Musashi Miyamoto (1584-1645) – samuraj
 "Musashi" – pancernik typu Yamato
 Musashi – karateka i kick-boxer, zawodnik K-1